Футбольная лига Англии 1913/14 () — 26-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал «Блэкберн Роверс». Второй дивизион выиграл «Ноттс Каунти».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1913/14 на сайте RSSSF.com

1913
Футбол в Англии в сезоне 1913/1914